

Wydarzenia 

 Azja
 najazd Saków na Królestwo Partów i północne Indie (data sporna lub przybliżona)
 Partowie pod wodzą Mitrydatesa I zajęli Seleucję nad Tygrysem
 Chiny: początek rządów cesarza Wudi